Talos - na mitologia grega, gigante de bronze que rondava a ilha de Creta, lançando pedras contra as naus que se aproximassem
Ou ainda:
Jasão e os Argonautas - uma das notórias criaturas dos filmes de Ray Harryhausen, especialista em efeitos especiais em stop motion 
Talos - gênero de dinossauro terópode da família Troodontidae

Ver também
Talo

Desambiguação